Столт () — фамилия.

Известные носители 
 Столт, Морин (род. 1979) — американская кёрлингистка.
 Столт, Питер (род. 1978) — американский кёрлингист.
 Столт, Ройне (род. 1956) — шведский гитарист, певец и автор песен.